Об'єкти NGC
Діва (сузір'я)
Взаємодіючі галактики
Скупчення галактик у сузір'ї Діви
Спіральні галактики без бару